Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Bettina Bunge 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sue Barker (semifinali)
 Assente
 Hana Mandlíková (Campionessa)
 Assente

 Assente
 Bettina Bunge (finale)
 Renáta Tomanová (semifinali)
 Sharon Walsh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1979